Eckroth ist der Familienname der folgenden Personen:

 Marianne C. Eckroth (* 1932), US-amerikanische Zoologin
 Michael Eckroth (* 1975), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Rachel Eckroth (* 1976), US-amerikanische Singer-Songwriterin und Keyboarderin